Muzyka:
 Gold – album Boba Marleya
 Gold – album Kiss
 Gold – album Czerwonych Gitar
 Gold – album Elektrycznych Gitar
 Gold – album Oddziału Zamkniętego
 Gold – album RSC
 Gold – album Rush
 Gold – album Roberta M
 Gold – album Lombardu (biały)
 Gold – album Lombardu (niebieski)
 Gold – album The Cranberries
 Gold – album XIII. století
 Gold – album Golden Life
 Gold – album Chłopców z Placu Broni
 Gold – album Formacji Nieżywych Schabuff
 Gold – album Kobranocki
 Gold – album Lady Pank
 Gold – album Perfectu
 Gold – album Róż Europy
 Gold – album September
 Gold – album Akcent
 Gold – singel Amandy Lear
 GOLD – singel zespołu B’z
 Gold – singel ATB
 Gold – piosenka
 Gold – singel Imagine Dragons
 Gold – singel Loi

Media:
 Gold – radio w Wielkiej Brytanii
 Gold – kanał telewizyjny

Seriale, filmy:
 Gold (postać fikcyjna) – główny bohater serialu „Dawno, dawno temu”. Grał go Robert Carlyle.
 Gold – film z 1934 r.
 Gold – film 2016 r.